Janče je lahko: 

 Janče, moško osebno ime
 Janče, naselje v mestni občini Ljubljana